Dass kan syfta på:

Toalett – en plats där människor lämnar sin avföring och urin
 Utedass – Varianter utomhus
 Dass – en ordning i djurklassen däggdjur, se Hyraxar

Personer
 Petter Dass (1647–1707), en norsk poet och författare